Molekulska formula -{C13H21N3O}- se može odnositi na:

 PF-592,379
 Prokainamid